Cet article propose une liste Swadesh de 207 mots pour le russe, accompagnée d'une transcription en alphabet phonétique international.

Présentation

Liste

Informations complémentaires

Prononciation 
 Dans la représentation du mot en API, la syllabe portant l'accent tonique et précédée d'une apostrophe [ˈ]. Ex : говорить [ɡəvɐˈrʲitʲ] (accentuation sur la  syllabe). Les voyelles des syllabes ne portant pas l'accent tonique sont prononcées de façon très affaiblie en russe.
 En russe, les consonnes voisées terminant les mots sont non voisées à la prononciation : par exemple la prononciation courante de лёд est  et non  (voir l'article лёд du Wiktionnaire russe).

Morphologie 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), la forme retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Article connexe 
 Russe

Liens externes 
  (source principale)
  Dictionnaires de russe (Lexilogos)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Vikivortaro : Listo Swadesh (Rusa)
  Вики-словарь (Wiktionnaire russe)

Russe
Langue russe
Langue slave orientale